Het tennistoernooi US Open werd in 2005 bij de mannen voor de 125e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zwitser Roger Federer won het toernooi voor de tweede maal op rij door in de finale de Amerikaan Andre Agassi met 6-3 2-6 7-6(1) 6-1 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2005